Józef Kupczak – polski kolarz torowy, trener
 Jarosław Kupczak – katolicki duchowny
 Mateusz Kupczak – polski piłkarz
 Piotr Kupczak – polski poeta
 Ryszard Kupczak – polski kolarz torowy
 Szczepan Kupczak – polski kombinator norweski